Hochburg steht für:

 eine Befestigung oberhalb einer Stadt, die als Fliehburg für die Stadtbewohner diente (ursprüngliche Bedeutung)
 den höher gelegenen Kern einer Burganlage, siehe Kernburg
 Höhenburg
übertragen:
 einen Ort, an dem eine bestimmte geistige, politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Richtung besonders stark vertreten ist, zum Beispiel: 
 eine Parteihochburg
 Karnevals-, Fastnachts- und Faschingshochburgen
 eine Gaststätte, die im rheinischen Karneval einem Karnevalsprinzen als Residenz dient

als Name:
 Hochburg (Emmendingen), Burgruine bei Sexau im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Hochburg (Rangendingen), Wallburg bei Rangendingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Burg Hochburg, abgegangene Burg bei Schliersee im Landkreis Miesbach, Bayern
 Hochburg (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hochberg
 Hoburg
 Hohburg
 Hohe Burg